Znaczenia akronimu DCM:
 dichlorometan – związek chemiczny
 kardiomiopatia rozstrzeniowa () – choroba serca
 Denton Corker Marshall – międzynarodowa firma architektoniczna